Лакия - многозначный термин:
 Лакия () — историческая область в Дагестане, населённая лакцами.
 Лакия— (, ) — местный совет в Южном округе Израиля.